Degerfors kan syfta på:

Västerbottens län
 Degerfors socken, Västerbotten – en socken i Västerbotten 1768–
 Degerfors landskommun, Västerbotten – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1970, namnändrad till Vindelns landskommun 1969
 Degerfors församling, Luleå stift –  en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift, namnändrad till Vindelns församling 1970
 Norra Degerfors kyrka – en kyrkobyggnad i Vindeln
 Degerfors tingslag – ett tingslag i Västerbottens län i södra delen av Västerbotten
 Degerfors revir – ett tidigare skogsförvaltningsområde inom Umeå överjägmästardistrikt

Örebro län
 Degerfors kommun – en kommun i Örebro län
 Degerfors – en tätort och centralort i Degerfors kommun
 Degerfors köping – en tidigare kommun i Örebro län 1943–1970
 Degerfors landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Örebro län 1925–1942
 Jannelunds municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Karlskoga landskommun, 1925 i Degerfors landskommun 1912–1938
 Degerfors municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Degerfors landskommun 1938–1942
 Degerfors församling – en tidigare församling i Karlstads stift 1836–2006
 Degerfors kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Degerfors-Nysunds församling i Karlstads stift
 Degerfors-Nysunds församling – en församling i Östra Värmlands kontrakt i Karlstads stift 2006–
 Degerfors distrikt – ett distrikt i Degerfors kommun och Örebro län 2016–
 Degerfors station

Organisationer
 Degerfors järnverk – en industri etablerad av släkten Camitz
 Degerfors IF – en fotbollsklubb